Emplaçament de Proves de Nevada (del seu nom en anglès Nevada Test Site), terrenys reservats per a proves d'armes nuclears situats a l'estat de Nevada, als Estats Units
 Nederlandse Televisie Stichting, nom antic de l'empresa pública de radiodifusió dels Països Baixos
 Aliança Nacional dels Solidaristes Russos (del seu nom en rus Национально Трудовой Союз, transliterat Nacional'no Trudovoj Sojuz), organització anticomunista russa fundada a l'exili per emigrants blancs
 National Trust for Scotland, organització sense ànim de lucre per a la gestió i preservació del patrimoni cultural i natural d'Escòcia
 National Topographic System, sistema oficial per a la confecció de mapes topogràfics usat al Canadà
 Nucli del tracte solitari, conjunt de nuclis dins del bulb raquidi
 Windows NTS (de l'acrònim en anglès New Technology Server), edició de diverses versions de Windows NT orientada per a servidors